Amerikai Egyesült Államok
Exeter (Illinois)
Exeter (Kalifornia)
Exeter (Maine)
Exeter Township (Michigan)
Exeter (Missouri)
Exeter (Nebraska)
Exeter (New Hampshire)
Exeter (New York)
Exeter (Ohio)
Exeter (Pennsylvania)
Exeter Township (Berks megye, Pennsylvania)
Exeter Township (Luzerne megye, Pennsylvania)
Exeter Township (Wyoming megye, Pennsylvania)
Exeter (Rhode Island)
Exeter (Virginia)
Exeter (Wisconsin)
Exeter (község, Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Exeter (Devon)
Exeteri Egyetem